

Persone
 Andrej Filatov (1971) – imprenditore e funzionario russo
 Ivan Filatov (1988) – calciatore kirghiso
 Jurij Filatov (1948) – ex canoista sovietico, dal 1991 ucraino
 Leonid Filatov (1946-2003) – attore e regista sovietico
 Nil Filatov (1847-1902) – medico e pediatra russo
 Sergej Filatov (1926-1997) – cavaliere sovietico, dal 1991 russo
 Valentin Filatov (1982) – ex calciatore russo
 Volodymyr Petrovyč Filatov (1875–1956) – medico sovietico

Altro
 5316 Filatov – asteroide della fascia principale
 Filatov Lug – stazione della metropolitana di Mosca